Го́рный хребе́т — крупное линейно вытянутое поднятие рельефа с чётко выраженными склонами, пересекающимися в верхней части. Точки наибольших высот образуют гребень хребта — линию, вытянутую в продольном направлении, разделяющую хребет на два склона и служащую водоразделом (линией, разделяющей смежные речные бассейны). К продольным окончаниям хребта гребень, как правило, понижается. По гребню проводится так называемая осевая линия, или ось хребта, которую показывают на орографических схемах.

Форма, протяжённость и высота горного хребта зависят от эпохи возникновения и истории развития, а также от составляющих его горных пород. Высота гребня над подножием горного хребта составляет не менее нескольких сот метров, иногда достигает нескольких километров; протяжённость хребта — десятки и сотни километров, склоны обычно довольно крутые. По форме осевой линии преобладают прямолинейные и слабо изогнутые хребты. Горные хребты образованы множеством геологических процессов, но большинство значительных из них на Земле являются результатом тектоники плит. Горные хребты также встречаются на многих объектах планетарной массы в Солнечной системе и, вероятно, являются особенностью большинства планет земной группы.

Основные горные хребты 
Большинство геологически молодых горных хребтов на поверхности суши связаны либо с Тихоокеанским вулканическим огненным кольцом, либо с Средиземноморским складчатым поясом. Тихоокеанское вулканическое огненное кольцо включает Анды в Южной Америки, простирается через Североамериканские Кордильеры, вдоль Тихоокеанского побережья, Алеутского хребта, через Камчатку, Японию, Тайвань, Филиппины, Папуа-Новую Гвинею до Новой Зеландии. Анды, протяженностью 7000 километров часто считаются самой длинной горной системой в мире. 

Средиземноморский складчатый пояс включает Индонезию и Юго-Восточную Азию, через Гималаи, Кавказские горы, Балканские горы, Альпы, и заканчивается в Центральных Кордильерах и Атласских горах. В пояс также входят другие горные хребты Европы и Азии. В Гималаях находятся самые высокие горы в мире, в том числе Эверест, высота которой составляет 8848 метров и пересекает границу между Китаем и Непалом. 

Горные хребты за пределами этих двух систем включают Арктические Кордильеры, Урал, Аппалачи, Скандинавские горы, Большой Водораздельный хребет, Алтайские горы и горы Хиджаз. Если определение горного хребта расширить и включить в него подводные горы, то океанские хребты образуют самую длинную непрерывную горную систему на Земле, протяженностью 65 000 километров.

Климат 
Положение горных хребтов влияет на климат. Когда воздушные массы движутся вверх и над горами, воздух охлаждается, вызывая орографические осадки (дождь или снег). По мере того, как воздух опускается с подветренной стороны, он снова нагревается и становится более сухим, поскольку лишен большей части влаги. Как следствие, большие горные цепи, такие как Анды, разделяют континенты на отдельные климатические регионы.

Эрозия 
Горные хребты постоянно подвергаются эрозионным силам, которые разрушают их. Бассейны, прилегающие к разрушающемуся горному хребту, затем заполняются отложениями, которые затем превращаются в осадочные породы. Эрозия действует до тех пор, пока горы поднимаются, и исчезает когда горы превращаются в низкие холмы и равнины. Примером может служить раннекайнозойское поднятие Скалистых гор Колорадо. По мере того, как происходило поднятие до высоты примерно 3000 м, большинство мезозойских осадочных пород были удалены в результате эрозии с сердцевины горного хребта и распространились в виде песка и глины по Великим равнинам на восток США.

Внеземные горные хребты 

Горы на других планетах и естественных спутниках Солнечной системы, включая Луну, часто изолированы и формируются в основном в результате таких процессов, как удары метеоритов, хотя есть примеры горных хребтов , несколько похожих на те, что существуют на Земле. Спутник Сатурна Титан и Плутон, в частности, имеют большие горные цепи, состоящие в основном из льда, а не из камней. На Титане это горы Митрим и гора Дум, а на Плутоне горы Тенцинга и горы Хиллари. Некоторые планеты земной группы, кроме Земли, также имеют скалистые горные хребты, такие как горы Максвелла на Венере которые выше, чем любые другие на Земле и горы Тартар на Марсе.

Галерея

Примечания 

Оронимы